Giuseppe Bertini (1759-1852), compositore e lessicografo italiano
 Giuseppe Bertini (1772-1845), medico e storico italiano
 Giuseppe Bertini (1825-1898), pittore italiano
 Giuseppe Bertini (1918-1944), sacerdote antifascista italiano